Валенти́на Ви́кторовна Па́нина (род. 6 октября 1946, Омск) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1980), мать актрисы Натальи Паниной.

Биография 
Родилась 6 октября 1946 года в Омске.

Окончила в 1968 году Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре СССР.

С 1968 по 1984 работала в Академическом театре им. А. С. Пушкина, затем в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола («Балтийский дом»).

С 1988 года — актриса театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Сотрудничает с петербургскими театрами «За Чёрной речкой» и «Приют комедианта».

Работы

Роли в театре 
 «Много шума из ничего»
 «Моя любовь Электра»

Театр им. А. С. Пушкина
 «Элегия» (Павловский) — Марья Савина

Ленинградский государственный театр эстрады
 «Ужасные родители» (Ж. Кокто, пост. Г. Егоров) — Мадлен
 «Не говори прощай» (Г. Мамлин, пост. Г. Егоров) — Вера Петровна

Ленинградский государственный театр им. Ленинского комсомола
 «Процесс» (по сценарию Э. Манна, пост. Г. Егоров) — фрау Бертхольд
 «Тамада» (А. Галин, пост. Г. Егоров) — Ирина Минелли
 рок-мюзикл «Овод» (А. Колкер и А. Яковлев, пост. Г. Егоров) — Джемма

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
 «Игрок»
 «Вор в раю» (Э. Де Филиппо, пост. А. Горбатый) — Кармела
 «С тобой и без тебя» (А. Менчелл, реж. В. Гришко)
 «Шут Балакирев» (Г. Горин, (пост. Ю. Панич, Л. Панич) — Анисья Кирилловна Балакирева
 «Французские штучки» (Ж.-Ж. Брикер, М. Ласег, пост. — А. Исаков) — Матильда Ласбри

Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова
 «Фантазии Фарятьева» — роль матери

Театр «Приют комедианта»
 «Тётка Чарлея из Бразилии» (Б. Томас, реж. В. Минков)

Фильмография 

  — Баллада о Беринге и его друзьях — Елизавета Петровна
 1972 — Метель — Мария Гавриловна
  — Звезда пленительного счастья — Александра Фёдоровна, императрица, жена Николая I
 1975 — Одиннадцать надежд — жена Лавренёва
  — Если я полюблю… — Тося, повариха
 1977-1979 — Открытая книга — Бельская
 1979 — Бал (телеспектакль)
 1979 — В моей смерти прошу винить Клаву К. — Рита Лаврова, мама Серёжи
 1979 — Под липой
 1980 — Главный конструктор — Галина
 1980 — День на размышления — эпизод
 1980 — Крик гагары — эпизод
 1980 — Я — актриса — жена полицмейстера, (нет в титрах)
  — Главный конструктор — Галина
 1980 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа — Леди Хаксли
  — 20-е декабря — графиня Панина
 1981 — Приглашение к жизни — Эмма
 1981 — Личная жизнь директора — Ирина Анатольевна Румянцева
 1981 — Фамильная реликвия — Лира Фёдоровна
 1982 — Следы остаются — Медвецкая
  — Летаргия — Лида, бывшая жена Бекасова, мать Маши
 1983 — Ослиная шкура — Добрая волшебница
  — Без семьи — зрительница на представлении Виталиса
  — Счастливая, Женька! — эпизод, (в титрах — В. Матюхина)
  — Полевая гвардия Мозжухина — Марья
 1986 — Революцией призванный — эпизод
  — Мужские портреты — Лыкова
  — Будни и праздники Серафимы Глюкиной — Ирина Фёдоровна, заведующая выставкой коллекции Глюкина
 1988 — Убить дракона — эпизод, (в титрах — В.Матюхина)
  — ЧП районного масштаба — Людмила Александровна Королёва, секретарь обкома КПСС
  — Только не уходи
  — Всё будет хорошо! — Наташа, жена «Дедушки»
  — Музыка любви. Неоконченная любовь (Musique de l’amour: Un amour inachevé, La — Франция, Россия) — Гертруда
 1996— — Поживём — увидим
  — Синема, синема, или Неотвратимая весна
 1999 — Чествование — Глэдис Петрелли
 2000 — Воспоминания о Шерлоке Холмсе — Леди Хаксли
  — Линии судьбы — эпизод
  — Мангуст 2 — мать «Мухи»
 2004 — Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина — Тереза, мама Джонни
 2004 — Пираты Эдельвейса / Edelweißpiraten ((Германия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария)
  — Одна тень на двоих — Светлана Сергеевна, мать Андрея
 2005 — Улицы разбитых фонарей 7 — Екатерина Семёновна Логинова
 2006 — Мой папа сказочник (короткометражный) — женщина во дворе
 — — Любовь как любовь — мать Гриши
  — Защита против — Эльза Георгиевна, бабушка Вадима
 2007 — Любовь под надзором (Россия, Украина) — Демидова
 2007 — Татьянин день — Тамара Кирилловна Рыбкина, глава семьи Рыбкиных
 2009 — Жить сначала — Дина Васильевна Крылова, бывшая певица
 2009 — Прянички — Нина Михайловна, главврач
 2010 — Миллион до неба — врач
  — Мужчина во мне — Зоя Николаевна Андреева, мать Александры
 2012 — Наружное наблюдение — Людмила Васильевна Михалева, соседка Козырева
 2013 — Двое с пистолетами — Таисия Антоновна, мать Куркова
 2013 — Дом спящих красавиц — Ирина Анатольевна, подруга Софьи Игнатьевны, бабушка Павла
 2013 — Легенда для оперши — Ирина Дмитриевна, хозяйка квартиры
 2013 — Условия контракта-2 — Валерия Павловна, мать Олега
 2014 — Чужое гнездо — Филиппа Кондратьевна Макридина, глава семьи Макридиных
 2015 — Запрет — Матушка
 2015 — Последний ход королевы — Наталья Николаевна, бабушка Насти
 2016 — Маруська (короткометражный) — бабушка
 2016 — Челночницы — Лариса Сергеевна, мать Михаила
 2016 — Что и требовалось доказать — Воронина
 2018 — Мажор-3 — мать Ларисы
 2018 — Челночницы. Продолжение — Лариса Сергеевна, мать Михаила
 2019 — Последняя неделя — экономка
 2019 — Неопалимый феникс — Фаина

Озвучивание 
  — Объяснение в любви — роль Эвы Шикульски

Звания и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1980)
 Лауреат Диплома Фестиваля драматического искусства СССР (1979, Венгрия)
 Лауреат Диплома Фестиваля драматического искусства СССР (1983)
 Лауреат Приза зрительских симпатий Общества театралов

Примечания

Ссылки 
 Валентина Панина на сайте RUSKINO.RU 
 Валентина Панина на сайте rusactors.ru 
 Валентина Панина на сайте Театра им. Комиссаржевской
 Валентина Панина на сайте сериала Татьянин День
 Валентина Панина: «Я всем всё простила»
 Интервью с заслуженной артисткой России Валентиной Викторовной Паниной 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской